Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1981 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes. Cette édition a lieu à Essen, en Allemagne.

L'équipe d'Espagne remporte pour la septième fois le titre européen de rink hockey et conserve le titre acquis l’édition précédente.

Participants 
Neuf équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Notes et références

Liens externes 
 Résultats

1981
Rink hockey
Rink hockey, 1981
Rink hockey, 1981
Sport en Allemagne en 1981
Rink hockey en 1981
Sport en novembre 1981